La denominación Condado de Pierce puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Pierce, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Pierce, condado de Georgia.
 Condado de Pierce, condado de Nebraska.
 Condado de Pierce, condado de Washington.
 Condado de Pierce, condado de Wisconsin.